Refn ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Refn (* 1944), dänischer Filmeditor, Regisseur und Drehbuchautor
 Helge Refn (1908–1985), dänischer Künstler
 Nicolas Winding Refn (* 1970), dänischer Regisseur und Drehbuchautor